Alexander van Oranje-Nassau (1818-1848) (Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michiel van Oranje-Nassau)
 Alexander van Oranje-Nassau (1851-1884) (Willem Alexander Karel Hendrik Frederik van Oranje-Nassau)
 Alexander van België (Alexander van Retie)
 Alexander van Zweden, Hertog van Södermanland.
 Willem-Alexander der Nederlanden, de huidige Koning van Nederland
 Prins Alexander (stadsdeel), stadsdeel van de gemeente Rotterdam